Nymphomyia är ett släkte av tvåvingar. Nymphomyia ingår i familjen Nymphomyiidae. 

Nymphomyia är enda släktet i familjen Nymphomyiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Nymphomyia